Пшённый — фамилия; имеет женскую форму Пшённая.
 Пшённый, Сергей Фомич (1922—1994) — участник Великой Отечественной войны, офицер полковой разведки, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Пшённая, Нелли Николаевна (род. 1947) — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1989).